Хосе Гарсиа (род. 17 марта 1966, Париж) — французский актёр испанского происхождения.

Биография 
Хосе Гарсиа родился 17 марта 1966 года в Париже в семье испанских иммигрантов. Будучи ребёнком, он был поражён цирковым шоу Трейлер к звёздам.

В возрасте 20 лет поступил на учёбу в Париже в Кур Фролан у Фрэнсиса Хустера. Завершил обучение в цирковом училище Анны Фрателини.

Фильмография

Ссылки 
 Полная фильмография 

Актёры Франции